Millauer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Millauer (1683–1758), deutscher Kirchenbaumeister
 Clemens Millauer (* 1994), österreichischer Snowboarder
 Helmut Millauer (1941–2014), deutscher ev.-luth. Bischof, Oberkirchenrat und Lieddichter
 Johann Nepomuk Millauer (* 1764), Oberamtmann im Oberamt Rottenburg
 Maximilian Millauer (1784–1840), böhmischer Theologe und Historiker
 Philipp Millauer (1710–1753), deutscher Kirchenbaumeister